Benker ist der Familienname folgender Personen:

 Donata Benker (* 1982), deutsche Malerin
 Gertrud Benker (geborene Schmittinger; 1925–2021), deutsche Schriftstellerin
 Heinz Benker (1921–2000), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Hermann Benker (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Max Benker-Bernegger (1932–2022), Schweizer Turner
 Sigmund Benker (1927–2018), deutscher Kunsthistoriker und römisch-katholischer Priester
 Ursula Benker-Schirmer (1927–2020), deutsche Gobelingestalterin und Manufakturbetreiberin

Siehe auch:

 Benkert